Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Hessischen Landtags in der 8. Wahlperiode (1. Dezember 1974 bis 30. November 1978).

Präsidium 
 Präsident: Hans Wagner (CDU)
 Vizepräsidenten: Georg Schäfer (SPD) Sibylle Engel (FDP) bis 28. Juni 1977 Hermann Stein (FDP) seit 6. Juli 1977 Wolfgang von Zworowsky (CDU) Hans Neusel (SPD)

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 1974 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende 
 CDU-Fraktion Gottfried Milde
 SPD-Fraktion Willi Görlach bis 7. Dezember 1974 Armin Clauss 7. Dezember 1974 bis 18. Oktober 1976 Karl Schneider ab 18. Oktober 1976
 FDP-Fraktion Hermann Stein bis 28. Juni 1977 Otto Wilke ab 28. Juni 1977

Abgeordnete

Weblinks 
 Amtliches Ergebnis der Landtagswahl 1974 und Gewählte (PDF; 520 kB)
 Ausschüsse 8. Wahlperiode (PDF; 31 kB)

 08